

Patronymie 

 Charles Marie de La Condamine (1701-1774), géodésien et naturaliste français.
 Jean-François Condamine (1779-1856), homme politique français.
 Pierre de La Condamine (1911 - 2007), homme de lettres et historien français.

Toponymie

Communes 
 Condamine, commune française de l'Ain
Voir aussi : Démographie de Condamine (Ain)
 Condamine, commune française du Jura
 La Condamine-Châtelard, commune française des Alpes-de-Haute-Provence

Quartiers 
 La Condamine, un quartier de la principauté de Monaco.

Voies 
 La rue La Condamine, une rue du  de Paris.

Cours d'eau 
 La Condamine River, une rivière d'Australie.

Constructions 
 Hôtel de La Condamine, hôtel particulier de la ville du Vigan dans le Gard.

Établissements d'enseignement 
 Équateur : le lycée franco-équatorien de Quito porte le nom de La Condamine.
 Pézenas : lycée professionnel agricole Charles Marie de La Condamine.

Astronomie 
 Lune : sur la partie Nord de la Lune, proche de l’énorme Cratère Platon 52°N 10°O, se trouve le cratère La Condamine de  de diamètre en 53°N 28°O. Il est situé en bordure sud de la région orientale de la Mer du Froid. Ses falaises à l’Est s’élèvent à  il est accompagné d’une trentaine de cratères satellites La Condamine A, B, C, etc. qui s’étendent jusqu’au milieu de la Mer du Froid.

Notes et références 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Patronyme français
Patronyme limousin
Patronyme corrézien